Le mot soie peut désigner :

 La soie, une fibre textile ;
 En zoologie, les soies (généralement au pluriel) sont une sorte de poils présents sur le corps de l'insecte (notamment sur la mouche, chez qui il s'agit d'un caractère de détermination des espèces) ou plus généralement des arthropodes, ainsi que chez les annélides. Les poils long et raides de porcs utilisés pour faire des pinceaux et autres instruments sont également appelée soies. Les araignées filent des fibres de soie. 
 En aviculture, la Poule soie, anciennement Nègre-soie, est une race de poule domestique.
 En escrime, la soie désigne le prolongement de la lame qui permet l'assemblage de la coquille, de la poignée et du pommeau.
 En mécanique, la soie d'un vilebrequin est un tourillon rectifié à roulement et à joint tournant. 
 La soie de verre est une fibre en verre obtenue par étirage du verre fondu.
 Le papier de soie est un papier très fin qui sert notamment à protéger des choses fragiles.

Culture 
Le titre Soie peut également désigner :
 Soie, un roman d'Alessandro Baricco (1996).
 Soie (Silk), un film de Su Chao-Bin () sorti en 2006.
 Soie, un film de François Girard adapté du roman et sorti en 2007.